El nombre Duruelo puede referirse a dos municipios españoles: 

Duruelo de la Sierra, municipio de la provincia de Soria.
Duruelo, municipio de la provincia de Segovia.
Duruelo, despoblado del municipio de Blascomillán en la provincia de Ávila.
Duruelo (Ávila), población del municipio de Casasola en la provincia de Ávila.